Kombinace písmen M, D a A může mít více významů:

 Masarykova demokratická akademie

anglické zkratky
 Monochrome Display Adapter – černobílá grafická karta v počítači
 Mail Delivery Agent – program doručující elektronickou poštu do uživatelské schránky
 Model driven architecture
 Mobile Digital Assistant
 T-Mobile MDA, řada mobilních telefonů typu PDA pod značku T-Mobile (podobně XDA nebo SDA)

chemie
 3,4-methylendioxyamfetamin – droga
 4,4'-diaminodifenylmethan - průmyslová chemikálie

ostatní
 Mezinárodní den archivů

Externí odkazy 
 
  možné významy zkratky, abbreviations.com
  T-Mobile MDA messaging machine , searchmobilecomputing.techtarget.com